Radium, een scheikundig element
 Radium (Kansas), een plaats in Kansas, Amerika
 Rubberfabriek Radium, een Nederlandse rubberfabriek
 Radium (wielerploeg), een voormalige wielerploeg